Meta (bedrijf), het moederbedrijf van Facebook, Instagram en Whatsapp
 Meta (departement), een van de 32 departementen van Colombia
 Meta (geslacht), een geslacht van strekspinnen
 Meta (Missouri), een plaats in de VS
 Meta (Napels), een gemeente in de Italiaanse provincie Napels
 Meta (rivier), een rivier in Colombia
 Meta (scheikunde), een positiebenaming in een ringsysteem (scheikunde)
 Margaretha (voornaam), een meisjesnaam
 Bisdom Meta, Romeinse stad en bisschopszetel in de provincie Numidië, Noord-Afrika

Meta- is in het Nederlands en in veel andere Europese talen een voorvoegsel dat betreffende het onderwerp zelf betekent:
 Meta (prefix), over meta als voorvoegsel zelf.
 Meta-analyse, het analyseren van een gebruikte analysemethode.
 Metadata, gegevens in bijvoorbeeld een database die informatie bevatten over de structuur van de betreffende database.
 Metafysica
 Metahumor, humor over humor. Er zitten een Nederlander, een Duitser en een Belg in een kroeg. Zegt de barman: "Is dit een mop ofzo?"
 Metataal, een taal waarmee (computer)talen kunnen worden beschreven.
 Metatag, een tag in de opmaaktaal HTML
 Metazoekmachine, een zoekmachine die zoekmachines doorzoekt.
 Meta-Wiki, project van de MediaWiki Foundation waar overleg gevoerd wordt over wat er in de gemeenschap van de Wikimediaprojecten speelt of zal gaan spelen.
 Metawiskunde, studie van wiskunde met behulp van wiskundige modellen.